Вильянуэва-дель-Трабуко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 59 км². Население — 5447 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги